Petignat ist der Familienname folgender Personen:

 Esteban Petignat (* 2000), Schweizer Fußballspieler
 Herman Petignat (1923–2000), Schweizer Botaniker
 Nicole Petignat (* 1966), Schweizer Fussballschiedsrichterin